Christian Madsen er navnet på flere personer:

 Christen Madsen (1776-1829) – dansk lægprædikant
 Christian Madsen (godsejer) (1791-1848) – dansk landmand, godsejer og politiker
 Christian Madsen (atlet) (født 1977) – dansk atlet
 Christian Madsen (skuespiller) (født 1990) – amerikansk skuespiller
 Christian Madsen (politiker) - dansk politiker for SF, medlem af Folketinget
Desuden:
 Christian Ludvig Madsen (1827-1899) – dansk ingeniør